Леонид Яковлевич Смоляков (род. 24 июня 1942) — российский дипломат и топ-менеджер.

Биография 
Окончил Киевский политехнический институт (1965), заочную аспирантуру Всесоюзного заочного политехнического института.
 1965—1967 гг. — инженер, старший инженер в киевском институте «Промэнергопроект».
 1967—1969 гг. — заведующий лекторской группой Киевского областного комитета ЛКСМУ.
 1971—1987 гг. — старший преподаватель, доцент, профессор Высшей партийной школы при ЦК Коммунистической партии Украины. Защитил диссертацию доктора философских наук «Социалистическая интеллигенция как объект социально-философского исследования» (1986).
 1987—1991 гг.— профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС (Москва).
 В 1991 г. — председатель Комитета по науке, образованию и кадровой политике Конгресса российских деловых кругов.

Дипломатическая служба 
С ноября 1991 года перешёл на работу в Министерство иностранных дел РСФСР.
 7 ноября 1991 — 14 февраля 1992 гг. — полномочный представитель РСФСР на Украине.
 14 февраля 1992 — 24 мая 1996 гг. — первый чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Украине после установления дипломатических отношений.
 1996—1997 гг. — посол по особым поручениям МИД России.

Работа в сфере бизнеса 
 1997—1999 гг. — вице-президент по внешним связям ФПГ «Нефтехимпром».
 1999—2000 гг. — заместитель директора Представительства ОАО «Газпром» на Украине, заместитель начальника Управления сотрудничества по международным проектам Администрации ОАО «Газпром».
 2000—2002 гг. — вице-президент по международному сотрудничеству ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» (АК «Сибур»).
 2002—2003 гг. — заместитель генерального директора по экспорту ЗАО «Автотор».
 2003—2004 гг. — директор по управлению проектами ЗАО «Ренова».

В сфере политики 
 2004—2005 гг. — заместитель председателя Правительства Республики Калмыкия.
 2006—2007 гг. — внештатный советник председателя Верховной рады Украины А. А. Мороза

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (2 марта 1992)

Примечания

Ссылки 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России

Источники 
 Смоляков Леонид Яковлевич // Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — : Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. — С. 603—604 ISBN 5-86564-033-X

Послы Российской Федерации на Украине
Выпускники Киевского политехнического института
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Функционеры ВЛКСМ